Пётр Погребня́к:
 Погребняк, Пётр Леонтиевич (1928—1980) — министр сельского хозяйства УССР.
 Погребняк, Пётр Степанович (1900—1976) — советский лесовод и почвовед.